Малое Заборовье — название населённых пунктов в России:

 Малое Заборовье — деревня в Любытинском районе Новгородской области.
 Малое Заборовье — деревня в Солецком районе Новгородской области.
 Малое Заборовье — деревня в Порховском районе Псковской области.

См. также 
 Большое Заборовье